Jméno a příjmení Jennifer Taylor nosí nebo nosilo více osob:

 Jennifer Taylor (architektka) (1935–2015) – australská architektka
 Jennifer Taylor (spisovatelka) (* 1949) – britská spisovatelka
 Jenny Taylor (* 1955) – britská redaktorka
 Jennifer Bini Taylor (* 1972) – americká herečka
 Jen Taylor (* 1973) – americká dabérka
 Jennifer Taylor (volejbalistka) (* 1980) – britská volejbalistka

fiktivní osoby
 Jennifer Taylor – postava z amerického seriálu Queer as Folk
 Jenny Taylor – postava ve filmu Love Wrecked (nebo Temptation Island)

Reference